Камнеломка снежная () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение. Корневище укороченное, вертикальное. Стебель одиночный, безлистный, (3) 5—15 (20) см высотой. Листья лопатчатые, обратнояйцевидные или яйцевидные, 0,6—3 см длиной и 0,3—2 см шириной, клиновидно суженные в широкий черешок, по длине равный пластинке, собраны в прикорневую розетку.

Цветки собраны в головчато-метельчатое или щитковидно-метельчатое, малоцветковое соцветие. Чашелистики треугольные или яйцевидные. Лепестки узкоэллиптические или эллиптические, белые, реже розоватые или с фиолетовым оттенком, немного длиннее чашечки, до 3 мм длиной и 1,5 мм шириной. Завязь полунижняя. Плод — овальная или яйцевидная коробочка, до 7 мм длиной.

Распространение 
Встречается в северной половине Евразии и Северной Америки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Камнеломковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum